Le mardi  est le 297 jour de l'année 1865.

Naissances 
 Élie Gounelle (mort le ), pasteur et théologien français

Décès 
 Louis Canler (né le ), policier français

Voir aussi 
 24 octobre et octobre 1865